Patterson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Patterson House (Kansas), ID-Nr. 01000189
 Patterson House (Kentucky), ID-Nr. 88003167